Der Baku Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 24. Juli bis zum 2. August 2015 in Baku, Aserbaidschan stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. 

Titelverteidigerin im Einzel war Elina Switolina, im Doppel die Paarung Alexandra Panowa und Heather Watson.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Baku Cup 2015 fand vom 24. bis 25. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Baku